39-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 3 мая 1953 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1953.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт